Hokanson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel R. Hokanson (* 1963), ein US-amerikanischer General
 Leonard Hokanson (1931–2003), ein US-amerikanischer Pianist

Siehe auch:
 Ludvig Håkanson (* 1996), schwedischer Basketballspieler